

Patronyme 

 Évariste de Parny (1753-1814), poète français ;
 Pascal Parny (1969-), athlète français.